Артёмовск (Украина) может означать:
 город в Донецкой области, до 2016 года назывался Артёмовском, в 2016 году был переименован на Украине в Бахмут, в ДНР продолжает называться Артёмовск
 город в Луганской области, до 2016 года назывался Артёмовском, в 2016 году был переименован на Украине в Кипучее, в ЛНР продолжает называться Артёмовск